Чемпионат Сан-Марино по футболу 2020/2021 () — 36-й сезон чемпионата Сан-Марино по футболу. Он начался 12 сентября 2020 года и закончился 22 мая 2021 года. В Сан-Марино существуют только 15 любительских футбольных клубов, чемпионат проходит в два этапа. На первом этапе каждые из команд играют по одному матчу друг с другом, четыре лучшие команды автоматически квалифицируются во второй этап соревнований, а еще восемь лучших в раунде плей-офф разыгрывают между собой четыре путевки во второй этап, где уже в последующем плей-оффе с прошедшими автоматически командами выявляют победителя. Такой формат соревнований является нововведением — ранее в чемпионатах Сан-Марино 15 команд разбивались на две группы A и B — с восемью командами в первой и семью во второй соответственно, где клубы в своих группах играли по два матча друг с другом, а лучшие три команды в каждой из групп проходили в финальный раунд плей-оффа, где и разыгрывали шестью командами борьбу за чемпионство. От такого формата футбольной федерацией Сан-Марино было принято отказаться.

Участники

Первый этап чемпионата

Результаты

Плей-офф

Второй этап чемпионата

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино

Чемпионаты Сан-Марино по футболу
Сан-Марино
2020 год в Сан-Марино
2021 год в Сан-Марино